Okręty US Navy o nazwie USS  "Trepang", pochodzącej od strzykw:
Pierwszy "Trepang" (SS-412) był okrętem podwodnym typu Balao, który służył podczas II wojny światowej.
Drugi "Trepang" (SSN-674) był okrętem podwodnym typu Sturgeon, który służył podczas zimnej wojny.

Trepang